Луи-Франсуа д’Омон (; 30 марта 1671 — 7 ноября 1751, Париж), герцог д'Юмьер — французский генерал.

Биография 

Сын герцога Луи-Мари-Виктора д’Омона и Франсуазы-Анжелики де Ламот-Уданкур.

Был другом детства герцога де Сен-Симона.

В 1688 году поступил в мушкетеры под именем маркиза де Шапа (Chappes), участвовал в осадах Филиппсбурга, Мангейма и Франкенталя. Патентом от 12 марта 1689 получил пехотный полк (позднее Сен-Шамона), в том году служил под командованием герцога де Ноая в Руссильоне, участвовал в осаде города и замка Кампредон в мае и оказании им же помощи в сентябре.

После свадьбы с дочерью маршала д'Юмьера в мае 1590 принял герцогский титул, имя и герб Креван д'Юмьеров, и дал своему полку имя Юмьера. 26 июня получил губернаторство в Компьене, до этого принажлежавшее его тестю. Присоединившись к Фландрской армии, сражался в битве при Флёрюсе. В 1691 году участвовал в осаде Монса и битве при Лёзе, в 1692-м в осаде Намюра, битве при Стенкерке и бомбардировке Шарлеруа, в 1693-м в осаде Юи, битве при Неервиндене и осаде Шарлеруа, в 1694-м служил во Фландрской армии, в 1695-м был при бомбардировке Брюсселя.

Бригадир (3.01.1696), состоял в частях маркиза д'Аркура, собраных в Кале и предназначенных для высадки в Англии и восстановления на троне Якова II. После отмены десантной операции продолжил службу во Фландрской армии, в 1697 году участвовал в осаде Ата, 13 августа 1698 был направлен в Кудёнский лагерь под Компьеном.

С началом войны за Испанское наследство 6 июня 1701 определен во Фландрскую армию. Кампмаршал (29.01.1702), сложил командование полком, служил в Германии под командованием маршала Катина. Был при осадах Брайзаха и Ландау, в битве при Шпайере (1703), участвовал во Втором Гохштедтском сражении. 26 октября 1704 был произведен в генерал-лейтенанты армий короля, после чего оставил военную службу.

26 ноября 1723 был назначен губернатором Булони и Булонне, башни Ордр, форта Монтюлен и Этапля, и сохранил эти должности до конца жизни, отказавшись от Компьенского губернаторства в пользу герцога д'Омона.

Семья 

Жена (15.05.1690): Анн-Луиза-Жюли де Креван (1665—19.11.1748), герцогиня д'Юмьер, дочь Луи IV де Кревана, геоцога д'Юмьера, и Луизы-Антуанетты-Терезы де Лашатр

Дети:

 Луиза-Франсуаза д'Омон де Креван д'Юмьер (ок. 1692—9.09.1742). Муж (3.03.1710): герцог Луи-Антуан-Арман де Грамон (1688—1741)
 Луи д'Омон де Креван д'Юмьер (1704—10.1708)

Примечания

Литература 

 , p. 880
 , col. 48
 , p. 579
 
 

Участники войны Аугсбургской лиги
Участники войны за испанское наследство
Генералы Франции XVIII века
Дом д’Омон